Быстрое — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Быстрое — село в Мосальском районе Калужской области.
 Быстрое — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.

Украина 
 Быстрое — село в Харьковском районе Харьковской области.

Озеро 
 Быстрое — озеро в Пустошкинском районе Псковской области России.